«Чебурашка» () — російський сімейний комедійно-пригодницький фільм Дмитра Дяченка про незвичайного вухатого звірятка по імені Чебурашка, який потрапив у новий світ. Фільм не є екранізацією розказів Едуарда Успенського, але є їх рімейком. Вихід фільму в широкий прокат на Росії відбудеться 1 січня 2023 року після Нового року.

20 червня 2022 на офіційному YouTube-каналі кінокомпанії «Централ Партнершип» вийшов офіційний перший тизер фільму, який на даний момент набрав понад 410 000 переглядів, а 26 жовтня 2022 року на YouTube-каналах кінокомпаній «Централ Партнершип», «Yellow, Black & White» та «Союзмультфільм» вийшов офіційний трейлер, який на даний момент набрав 425 000 переглядів.

Фільм за три дні окупив свій початковий бюджет у 850 млн рублів, згодом ставши найкасовішим фільмом у російському прокаті за всю його історію. Картина отримала змішані відгуки від журналістів із похвалою акторського складу та критикою сценарію.

Сюжет 

У сюжеті всі історії виглядають зовсім інакше, на відміну від старих.

Фільм розповідає про волохатого звірка на ім'я Чебурашка, який проживає в апельсиновому гаю.  Якось він опиняється в невеликому містечку біля моря, де зустрічає Гену — замкнутого в собі старого, що працює садівником у гаю, хлопчика, який не вміє розмовляти, його маму (як згодом виявиться, дочка Гени, з якою у нього напружені стосунки) і незвичайну тітку, що бажає купити його та подарувати своїй онуці, а також багатьох інших.

В ролях 

 Сергій Гармаш — Геннадій Петрович (Гена), садівник, тато Тані, тесть Толі
 Ольга Кузьміна — Чебурашка (захоплення руху і озвучування)
 Федір Добронравов — Валерій Завгородній, спеціаліст по екзотичним тваринам, друг Гени
 Сергій Лавигін — Толя, чоловік Тані, зять Гени, тато Гриши
 Поліна Максимова — Таня, донька Гени, мама Гриши
 Єлена Яковлєва — Римма, директор шоколадної фабрики
 Дмитро Лисенков — Ларіон, помічник Римми
 Костянтин Фадєєв — Василь, водій Римми
 Ілля Кондратенко — Гриша, син Тані і Толі, глухонімий хлопчик
 Єва Смирнова — Соня, внучка Римми
 Софія Зайка — продавщиця напоїв і морозива
 Артем Бистров — Гена в молодості
 Жаннат Керимбаєв — двірник
 Марина Коняшкіна — Люба, дружина Гени, мама Тані
 Олів'є Сіу — кухар
 Наталія Щукіна — директор дендрарію, начальниця Гени
 Аліса Минай — Таня в дитинстві
 Арсеній Фогелєв — охоронець

Зйомки 

Зйомки фільму почалися у вересні 2021 року в Сочі, як локації послужили сочинський парк «Дендрарій», санаторій імені Орджонікідзе та набережна. Також зйомки пройшли у Кисловодську, П'ятигорську та Єсентуках, а завершилися у червні 2022 року в Підмосков'ї.

Під час зйомок одного епізоду було використано 6 тонн апельсинів, про що повідомила компанія «Yellow, Black and White» у своєму Instagram-акаунті.

Критика 

Відразу після представлення образу Чебурашки в тизері в мережі його розкритикували, називаючи страшним. Хоча знайшлися й ті, кому образ сподобався, в тизері Чебурашка у кадрі помічено лише за 2 секунди. У опублікованому у жовтні 2022 року трейлері вигляд Чебурашки відрізняється від його зовнішності в першому тизері, опублікованому в червні.

Згідно з агрегатором рецензій «Критиканство» фільм отримав змішані відгуки із середньою оцінкою 59/100 на підставі 15 рецензій. Денис Корсаков, кінооглядач «Комсомольської правди» нейтрально поставився до виходу картини. У своїй рецензії він відзначає вдалу добірку актора Артема Бистрова, який грає роль Сергія Гармаша в молодості, який «фантастично відповідає і зовні, і внутрішньо». Також критик виділяє, що у фільмі присутня велика кількість «психологічних травм», через що дитячий фільм стає скоріше для «їх тридцятирічних батьків».

Кінокритик газети «Коммерсант» Юлія Шагельман після перегляду фільму висловила сумніви в тому, що дітям картина сподобається, а дорослі не зможуть дізнатися в новому Чебурашку «милого вухатого звірка зі свого дитинства». Шагельман відзначає відсилання сценаристів до «світової казкової спадщини», у тому числі до «Чарівник країни Оз», «Три мушкетери», «Той, що біжить по лезу» та інших. Також помітна і відсилання до радянського минулого, яке, на думку кінокритика, «не надто цікаве для дітей». Юлія Шагельман розкритикувала малювання головного героя, назвавши її «неохайною», руху ненатуральні, «а сценах взаємодії з живими акторами дуже помітно, що вони хапаються за порожнечу і розмовляють із нею же».

Максим Клейн, рецензент порталу «Фільм.ру» поставив фільму 6 балів з 10. Критик зазначає, що «незграбний» Чебурашка, який створює «комедію положень», запам'ятається глядачам, тим самим «окупивши працю» творців. Проте подібностей із книгою та мультфільмами практично немає, на що й звертає увагу рецензент.  Клейн вважає, що «спроба осучаснити „Чебурашку“ цілком вдала».

Марина Бєляєва, кінокритик журналу «Світ фантастики» в огляді на фільм також виділила образ нового «Чебурашки». За її словами, образ героя «викликає багато питань — і справа тут не тільки у упередженості та ностальгії», а саме в його невдалої вбудованості в реальний світ, дизайн Чебурашки «виглядає виграшно в одних ракурсах і провально — в інших». Але найбільш проблемною є взаємодія головного героя з акторами, вважає Марина Бєляєва.  «Особливо це стосується Гармаша, який у кожній сцені з Чебурашкою явно тримає не живу істоту, а повітря», через що кадри здаються «непереконливими». Проте критика також не переконала і гра центральних акторів, які «не отримують від того, що відбувається, ніякого задоволення», що загалом і відображається на персонажах.  Але оглядач також зазначає, що «у сценарії є сцени з гарним драматичним напругою, ряд дотепних жартів і кілька вдалих образів» і «як імпортозаміщення працює добре: ні краще, ні гірше».

Рецензент порталу «InterMedia» Вадим Богданов оцінив фільм на 6 балів з 10. На думку критика, «такий колосальний успіх мало говорить про якість продукту», а лише показує, що найбільш популярне у глядачів у цей період.  Богданов вважає, що похід у кіно у новорічні свята є давньою традицією, проте «цього року, крім „Чебурашки“, нічого універсального для подібних сімейних походів просто не було». Кінокритик зазначає, що сценарій картини «абсолютно безпорадний», що складається з «порожніх персонажів із умовною мотивацією», «сумнівної повчальності». Однак творцям вдалося вдало підібрати каст акторів, уточнює рецензент, але «головний герой з візуалізацією все ж таки підкачав: часом від його анімації та поганої промальовування щемить серце».

На думку кінокритика Миколи Нікуліна, «те, що фільм був показаний у Новий рік і те, що в прокаті не було зарубіжних конкурентів, це зовсім не гарантія високого прибутку», оскільки в попередні роки ніхто не зумів повторити успіх картини. Давид Шнейдеров вважає, що «найближчим часом навряд чи з'явиться такий успішний проект».

Прем'єра на ТБ 

Прем'єра фільму відбудеться на офіційному сайті відеосервісу «Start» і телеканалі «Росія 1» після показу в кінотеатрах в 2023 році.

Факти 

 У тизері фільму одна з героїнь називає Чебурашку «білоруською вухастою вівчаркою».

Див. також 
 Чебурашка (персонаж)
 Крокодил Гена (персонаж)

Джерела 
 Фільм на сайті «IMDb»

Посилання 

Фільми 2023
Фільми Росії 2023
Кінокомедії Росії
Пригодницькі фільми Росії
Фільми Росії в 3D
Фільми російською мовою